Buġibba Temple är en fornlämning i republiken Malta.   Den ligger i kommunen St. Paul's Bay, i den centrala delen av landet,  kilometer nordväst om huvudstaden Valletta. Buġibba Temple ligger  meter över havet.

Terrängen runt Buġibba Temple är huvudsakligen platt, men åt sydväst är den kuperad. Havet är nära Buġibba Temple åt nordost. Den högsta punkten i närheten är Ġebel Wardija,  meter över havet,  kilometer sydväst om Buġibba Temple. Runt Buġibba Temple är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är San Pawl il-Baħar,  kilometer sydväst om Buġibba Temple. 

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Byggnader på Malta